Le terme de Transbaïkalie renvoie soit :
 à une région naturelle située à l'est du lac Baïkal, appelée également Daourie
 à une division administrative russe, le Kraï de Transbaïkalie
 à une division administrative de l’empire russe, l’oblast de Transbaïkalie (1851 – 1922)